Донеччина — історико-географічний край України, що охоплює басейн річки Сіверський Донець, назва якого походить від річки Сіверський Дінець
 Неформальна назва Донецької області — адміністративно-територіальної одиниці України
 Неформальна назва Донецької губернії — адміністративно-територіальної одиниці Української РСР
 Донеччина (земля УНР) - офіційна назва адміністративно-територіальної одиниці Української Народної Республіки
 Донеччина (газета) - україномовна обласна газета Донецької області, яка виходить з 1936 року